Het WTA-tennistoernooi van Guadalajara (officieel Abierto Zapopan) van 2022 vond plaats van maandag 21 tot en met zondag 27 februari 2022 in de Mexicaanse stad Guadalajara. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­buitenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Sara Sorribes Tormo uit Spanje was het derde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Marie Bouzková.

De als eerste geplaatste Britse Emma Raducanu strandde al in de eerste ronde.

Het zesde reekshoofd, Sloane Stephens uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Tsjechische Marie Bouzková in drie sets. Stephens wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Guadalajara op haar naam te schrij­ven. Het was haar zevende WTA-titel, de eerste sinds vier jaar. Zij won US$ 31.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Ellen Perez en Astra Sharma hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Elixane Lechemia en Ingrid Neel, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als derde geplaatste duo Kaitlyn Christian en Lidzija Marozava won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Chinese koppel Wang Xinyu en Zhu Lin in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Christian had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere part­ner; Wit-Russin Marozava vier.

De Belgische Kimberley Zimmermann speelde samen met de Britse Eden Silva – zij verloren meteen hun openings­partij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Guadalajara 2022 - 1
Guadalajara - 1